Elena Russo (attrice)
Elena Russo (cestista)